Кура́кинский сельсове́т — муниципальное образование в Сердобском районе Пензенской области. Имеет статус сельского поселения.

География 
Куракинский сельсовет располагается на западе Сердобского района и граничит на юге — с Сазанским, Рощинским, Сокольским сельсоветами Сердобского района, на западе — с Бековским районом, на севере — с Бековским районом и Долгоруковским сельсоветом Сердобского района, на востоке — с Секретарским и Сазанским сельсоветами Сердобского района. Площадь Куракинского сельсовета — 17365,5 га. Ближайшая железнодорожная станция — Сердобск, расположена на расстоянии 18 км от села Куракино. Расстояние от села Куракино до административного центра района города Сердобска — 14 км, до областного центра города Пензы — 120 км.

Общие сведения 
На территории сельского совета расположены 5 магазинов, спортзал, дом культуры (в селе Куракино), сельский клуб (в селе Софьино), 2 библиотеки (в сёлах Куракино и Софьино), участковая больница (в селе Куракино), 2 фельдшерско-акушерских пункта (в селах Александрово-Ростовка и Софьино), средняя общеобразовательная школа (в селе Куракино), детский сад (в селе Куракино). Общее население сельского совета на 1 января 2012 года — 1608 человек.

Население

Состав сельского поселения

Глава  администрации 
Главой администрации Куракинского сельского совета является Юдин Александр Викторович

Адрес 
442865, Пензенская область, Сердобский район, с. Куракино, ул. Ленинская, 25а. Тел.: +7 84167 9-92-77

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Сердобского района
 Официальный сайт администрации Куракинского сельсовета Сердобского района Пензенской области
 Авторский портал Михаила Полубоярова

Муниципальные образования Сердобского района
Сельские поселения Пензенской области